L'oxo-magnesio-hastingsite è un minerale, un anfibolo appartenente al gruppo degli ossi-anfiboli.

È un anfibolo anidro scoperto nell'area del lago Natron nel nord della Tanzania, più precisamente nel piccolo cono vulcanico di Deeti, uno degli oltre duecento presenti nell'area.

Nel 1997 furono rinvenuti nel cono vulcanico di Deeti dei megacristalli di anfibolo insolitamente grandi classificati come pargasite ed orneblenda-pargasite ma analisi cristallografiche e chimiche più dettagliate hanno provato che si trattava di un nuovo anfibolo in seguito approvato dall'IMA nel 2011 con il nome di ferrikaersutite e formula chimica  ma nel 2013 il nome e la formula chimica sono stati cambiati in quelli attuali in seguito alle modifiche della nomenclatura degli anfiboli adottate nel 2012 (IMA 2012).

Morfologia 
L'oxo-magnesio-hastingsite è stata trovata sotto forma di cristalli singoli fino a 12 cm di forma arrotondata senza facce cristalline evidenti con un caratteristico aspetto liscio di colore bruno, raramente presentano inclusioni euedrali di diopside.

Origine e giacitura 
L'oxo-magnesio-hastingsite è stata scoperta nel tufo melilitico contenente, oltre all'anfibolo, megacristalli di diopside e flogopite e xenoliti di peridotiti anfibolo-micacee, pirosseniti e ijoliti

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Anfibolo